Pihlajakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pihlajakari (udde i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,30, long 25,30), 
2. Pihlajakari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,67, long 24,61),  (2 ha)
3. Koivuluoto och Pihlajakari,  (1,1 km²)
4. Pihlajakari, del av Ulkokrunni (ö i Norra Österbotten), 
5. Pihlajakari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,26, long 27,17),  (4 ha)
6. Pihlajakari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,42, long 27,03),  (1 ha)
7. Selkäkari och Pihlajakari,  (1 ha)

Se även
Pihlajakarit

Robotskapade Finlandförgreningar